

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Pod Skałą – osada w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Pod Skałą – część wsi Ściejowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Pod Skałą – część wsi Radwanowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Pod Skałą – część wsi Osiek Jasielski w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Osiek Jasielski
 Pod Skałą – część wsi Głowienka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe
 Pod Skałą – część wsi Stryczowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów